Americana (muzyka) – gatunek muzyczny
 Americana (album) – album zespołu The Offspring
 Americana (São Paulo) – brazylijskie miasto